Le cabinet Dreyer peut désigner ces gouvernements :

le cabinet Dreyer I, au pouvoir entre 2013 et 2016 ; 
 le cabinet Dreyer II, au pouvoir depuis 2016 ; 
 le cabinet Dreyer III, au pouvoir à partir de 2021.